Le gouvernement García-Page peut désigner ces conseils de gouvernement de la Junte des communautés de Castille-La Manche :

Gouvernement García-Page , du  au  ;
 Gouvernement García-Page , depuis le .